Bootania är ett släkte av steklar. Bootania ingår i familjen gallglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gallglanssteklar
Bootania